Kameshwaromyces är ett släkte av svampar. Kameshwaromyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kameshwaromyces